Kalsow steht für:
 Kalsow, Ortsteil der Gemeinde Benz (bei Wismar) im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern

Kalsow ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ludwig von Kalsow (1694–1766), preußischer Militär
 Fabian Kalsow (* 1981), deutscher Motorbootsport-Pilot

Siehe auch:
 Calsow
 Kalso